Сен-Сальві́-де-ла-Бальм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Тулузи, 45 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 384 осіб у працездатному віці (15-64 років) 277 були активні, 107 — неактивні (показник активності 72,1%, у 1999 році було 71,6%). З 277 активних працювало 248 осіб (143 чоловіки та 105 жінок), безробітних було 29 (12 чоловіків та 17 жінок). Серед 107 неактивних 25 осіб було учнями чи студентами, 40 — пенсіонерами, 42 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 259 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 576,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Сальві-де-ла-Бальм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн